Münsingen steht für:

 Münsingen (Württemberg), Stadt im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Gutsbezirk Münsingen, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Oberamt Münsingen, ehemaliger Verwaltungsbezirk in Württemberg
 Landkreis Münsingen, ehemaliger Landkreis in Baden-Württemberg
 Münsingen BE, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Münsinger
 Munzingen (Begriffsklärung)